

Sigle 
 Bharatiya Jana Sangh – partito politico indiano

Codici 
 BJS – codice aeroportuale IATA generico per qualsiasi aeroporto di Pechino (Cina)
 bjs – codice ISO 639-3 della lingua bajan